Пло́щадь Труда́ — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Площадь Труда — площадь в Екатеринбурге.
 Площадь Труда — площадь в Иркутске.
 Площадь Труда — площадь в Новосибирске.
 Площадь Труда — прежнее название площади Левски в Новочеркасске.
 Площадь Труда — площадь в Санкт-Петербурге.
 Площадь Труда — площадь в Ярославле.

Украина 
 Площадь Труда () — площадь в городе Кривой Рог.
 «Площадь Труда» — станция криворожского скоростного трамвая.

См. также 
 Бульвар Труда
 Улица Труда